I trentanove scalini (The Thirty-Nine Steps) – romanzo del 1915 di John Buchan
Il club dei 39 o I 39 scalini (The 39 Steps) – film britannico del 1935 diretto da Alfred Hitchcock
I 39 scalini (The 39 Steps) – film britannico del 1959 diretto da Ralph Thomas
I 39 scalini (The Thirty Nine Steps) – film britannico del 1978 diretto da Don Sharp